Саевка — название населённых пунктов:

Россия 

 Саевка — разъезд в Николаевском районе Ульяновской области, упразднена в 2002 г.

Украина 
 Саевка — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Саевка — село в Гребёнковском районе Полтавской области.